Cosimo de' Medici si chiamavano:

Cosimo il Vecchio (1389-1464), pater patriae.
Cosimo di Giulio de' Medici (1550 circa-1630 circa), figlio illegittimo di Giulio di Alessandro de' Medici.
Cosimo I de' Medici (1519-1574), primo Granduca di Toscana. 
Cosimo II de' Medici (1590-1621), Granduca di Toscana. 
Cosimo III de' Medici (1642-1723), Granduca di Toscana.